Wichita County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wichita County, Kansas 
 Wichita County, Texas